Tauriac (Gironde)
 Tauriac (Lot)
 Tauriac (Tarn)
ook:
Tauriac-de-Camarès, Aveyron 
Tauriac-de-Naucelle, Aveyron